Van der Moolen, een voormalig Nederlands bedrijf dat actief was in de beurshandel
V.D.M., de afkorting van Verbi divini minister